Женевье́ва Кази́ль, собственная фамилия Vanneufville (, ; род. 15 августа 1937, Булонь-Бийанкур, О-де-Сен, Иль-де-Франс, Франция) — французская актриса театра и кино, популярная в 1970-х годах. Советским кинозрителям известна главным образом по ролям королев в исторических мини-сериалах — Изабеллы в мини-сериале «Про́клятые короли» по одноимённому циклу романов Мориса Дрюона и Марии-Антуанетты в мини-сериале «Мария-Антуанетта».

Биография 

Французская актриса театра и кино Женевьева Казиль родилась 15 августа 1937 года в Булонь-Бийанкур, пригороде Парижа, во Франции.

Дедушка будущей актрисы был художником, отец — инженером, мать — художницей и музыкантом. Женевьева с детства росла в творческой среде и увлекалась музыкой, живописью и танцами. С 4-летнего возраста танцевала в труппах Ролана Пети и Мориса Бежара. Окончила консерваторию в Реймсе по классу фортепиано и теории музыки. Затем обратилась к драматическому театру, поступила в Национальную Консерваторию драматического искусства в Париже, окончила драматические курсы, основанные Рене Симоном, по классу Жана-Луи Барро и Жоржа Шармана.

Творчество 
Женевьева Казиль — одна из ведущих актрис театра «Комеди Франсэз», в котором проработала несколько десятилетий начиная с 1959 года (с 1994 года — Почётный член). На сцене этого театра (и других французских театров) в течение нескольких десятилетий актриса сыграла множество ролей более чем в 88 спектаклях, — в основном, в классическом репертуаре: в пьесах Расина, Корнеля, Еврипида, Мольера, Бомарше, Ростана, Гюго, Скриба, Мариво, Жироду, Ануя, Кокто, Шиллера, Лопе де Веги, Шекспира, Уайльда, и других драматургов.

Одна из лучших ролей актрисы в театре «Комеди Франсэз» — Роксана в спектакле «Сирано де Бержерак» по пьесе Эдмона Ростана. Среди театральных ролей актрисы — Андромаха, Электра, Береника, Клитемнестра, Мария Стюарт, Лукреция Борджиа, Химена, донья Соль, графиня Альмавива, донна Анна, и многие другие. В 1976 году сыграла маркизу Чибо в театральном спектакле (демонстрировавшемся по телевидению) режиссёра Франко Дзеффирелли «Лорензаччо» по Альфреду де Мюссе. Пробовала себя в качестве певицы: в 1985 году спела Кармен в театральном спектакле, демонстрировавшемся по телевидению.

В кино и на телевидении Женевьева Казиль снималась реже, чем выступала в театре. Наибольшую известность актрисе принесли роли принцесс и королев — прекрасных, слегка холодноватых, гордых и надменных. Российскому зрителю актриса знакома, в основном, по ролям в мини-сериалах: Изабелла Французская, дочь короля Франции Филиппа IV Красивого и королева Англии («Французская волчица») в мини-сериале «Проклятые короли» (1972) режиссёра Клода Бармá по одноимённому циклу романов Мориса Дрюона; королева Франции Мария-Антуанетта в мини-сериале «Мария-Антуанетта» (1975) режиссёра Ги-Андре Лефранка. В некоторых европейских странах по телевидению демонстрировался (и выпущен во Франции на DVD) мини-сериал «Катрин», снятый в 1986 году по одноимённому циклу романов Жюльетты Бенцони, в котором актриса Женевьева Казиль сыграла роль королевы Иоланды Арагонской.

Семья 
 Дочь — Элен Бабу — театральная актриса.

Признание и награды 
 Кавалер Ордена Почётного легиона
 Офицер Ордена Искусств и литературы
 Офицер Ордена «За заслуги»
 Почётный член французского театра «Комеди Франсэз» с 1994 года
 Театральные премии, среди которых: 
  — Приз Тереза Марни ()
  — Премия имени Мольера (национальная театральная премия Франции) в категории «Лучшая актриса второго плана» за роль в театральном спектакле «Милый друг»

Избранная фильмография 
 1961 — Лукреция Борджиа и хорошая дама из Феррары (ТВ) / Lucrèce Borgia ou La bonne dame de Ferrare — Лукреция Борджиа
 1961 — Графиня де Монсоро (ТВ) / La dame de Monsoreau — Диана де Mеридор
 1961 — Мёртвая королева (ТВ) / La Reine morte — Инес де Кастро
 1962 — Семь смертных грехов / Les sept péchés capitaux — Рита Джерли
 1962 — Сто лет любви: хозяйка кузницы, любовь, фортепиано и Сафо / Cent ans d'amour : Le maître de forges, Amour et piano et Sapho  — Клер
 1963 — Гораций (ТВ) / Horace — Сабина
 1964 — Дорога в Версаль (ТВ) / La route de Versailles — мадам Дюбарри
 1965 — Галантные празднества / Les fêtes galantes — принцесса Елена
 1965 — Цинна (ТВ) / Cinna — Эмилия
 1966 — Сюркуф, тигр семи морей / Surcouf, le tigre des sept mers — Мария-Кристина
 1967 — Рыцарь по прозвищу «Буря» (мини-сериал) / Le chevalier tempête / The Storm Knight / The Flashing Blade — Изабель де Соспел
 1968 — Грозовой перевал (ТВ) / Les hauts de Hurlevent — Кэтрин Эрншо
 1968 — Наслаждение в добродетели (ТВ) / La Volupté de l'honneur  — Агата Ренни
 1970 — Принцесса Элиды (ТВ) / La princesse d'Elide — принцесса Элиды
 1972 — Проклятые короли (мини-сериал) / Les rois maudits — Изабелла Французская
 1972 — Электра (ТВ) / Électre — Электра
 1972 — Учёные женщины (ТВ) / Les Femmes savantes — Арманда 
 1974 — Эжен Сю (ТВ) / Eugène Sue — герцогиня де Розан
 1975 — Мария-Антуанетта (мини-сериал) / Marie-Antoinette — Мария-Антуанетта
 1975 — Ундина / Ondine — Берта
 1976 — Эрнани / Hernani — донья Соль
 1976 — Леди Годива (мини-сериал) / Lady Godiva — леди Годива
 1976 — Стакан воды (ТВ) / Le verre d'eau — Анна, королева Англии
 1976 — Лорензаччо (ТВ) / Lorenzaccio — маркиза Чибо
 1977 — Женитьба Фигаро (ТВ) / Le Mariage de Figaro  — графиня
 1979 — Мария Стюарт (ТВ) / Marie Stuart — Мария Стюарт
 1980 — Венецианский купец (ТВ) / Le marchand de Venise — Порция
 1985 — Балкон / Le Balcon — Кармен
 1986 — Катрин (мини-сериал) / Catherine — Иоланда Арагонская
 1989 — Дочь Евы (ТВ) / Une fille d'Ève — маркиза д’Эспар
 1990 — Ласенер / Lacenaire — мать Ласенера
 1995 — Французская женщина / Une femme française — Соланж
 2004 — Смутные воды (ТВ) / Les eaux troubles — Жаклин Гардон
 2004 — Прогулка / Le promeneur du champ de Mars — Симона Пикарра
 2006 — Апрель / Avril — мать Мари-Жозе
 2009 — Отпусти, влечение (Влечение) / Partir — мать Семюэла
 2009 — Развод / Divorces! — мать Валентины
 2012 — Как шеф / Comme un chef — мать Беатрис

Примечания

Ссылки 
 Женевьева Казиль на IMDb
 Женевьева Казиль на КиноПоиск Ру
 Женевьева Казиль на VIAF
 Женевьева Казиль на WorldCat
 Женевьева Казиль на ВидеоГид Ру
 Женевьева Казиль на сайте театра «Комеди Франсез»
 Женевьева Казиль на BiFi
 Женевьева Казиль на сайте «Les Archives du Spectacle»
 Фотогалерея Ж. Казиль на сайте «Base de données de films francais avec images»
 Фотография Женевьевы Казиль
 Фотография Женевьевы Казиль
 Фотография Женевьевы Казиль
 Фотография Ж. Казиль в роли Роксаны в спектакле «Сирано де Бержерак» театра «Комеди Франсэз»
 Фотография Ж. Казиль в роли королевы Марии-Антуанетты в мини-сериале «Мария-Антуанетта» (1975)
 Фотография Ж. Казиль в роли королевы Марии-Антуанетты в мини-сериале «Мария-Антуанетта» (1975)
 Фотография Ж. Казиль в роли королевы Иоланды Арагонской в мини-сериале «Катрин» (1986)
 Фотография Ж. Казиль на сайте archivesnicolastreatt.net